Гольдсмит — фамилия.

Известные носители 
 Гольдсмит, Исидор Альбертович (?—1890) — русский деятель революционного движения, редактор-издатель журнала «Знание».
 Гольдсмит, Мария Исидоровна (1871—1933) — доктор естественных наук, профессор Парижского университета, анархистка.
 Гольдсмит, София Ивановна (ок. 1851 —1932) — участница революционного движения в России, доктор естественных наук.
 Гольдсмит, Габриэла (род. 1963) — мексиканская актриса.

См. также 
 Голдсмит